Sønderholm ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Sønderholm (* 1973), dänischer Schauspieler und Filmregisseur

Sønderholm weiterhin steht für:

 Sønderholm (Ort), dänischer Ort in Himmerland in der Aalborg Kommune
 Sønderholm Sogn, dänische Kirchspielsgemeinde (dän.: Sogn) in der Aalborg Kommune
 Sønderholm Kirke, dänische Kirche in Sønderholm im Kirchspiel Sønderholm Sogn in der Aalborg Kommune